Для передачи каталанских имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции.

Транскрипция с каталанского частично основана на транскрипции с кастильского испанского, но имеет ряд существенных отличий. Каталанский алфавит и звуковой строй значительно отличаются от испанского; часть букв произносится иначе, есть специфические буквосочетания, которых нет в испанском; для каталанского характерны редукция безударных гласных, ассимиляция звуков, есть непроизносимые согласные, «твёрдое Л»  и другие фонетические особенности, отсутствующие в испанском. Однако не все они отражаются в транскрипции.

Источники

См. также 
 Каталанский алфавит

Каталанский язык
Практическая транскрипция с русским языком